Реке Француске
Спискови река